Суперкубок Англии по футболу 1993 годов () — 71-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии предыдущего сезона. Игра состоялась 7 августа на стадионе «Уэмбли». В ней встретились «Манчестер Юнайтед» (чемпион Премьер-лиги сезона 1992/93) и «Арсенал» (обладатель Кубка Англии 1993 года). Основное время матча завершилось со счётом 1:1; в серии послематчевых пенальти победу одержал «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:4.

Отчёт о матче

Примечания

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 1992/1993

1993
Суперкубок Англии 1993
Суперкубок Англии 1993
Суперкубок Англии
События 7 августа
Футбольные соревнования в Лондоне
Август 1993 года
Спорт в Великобритании в 1993 году
1993 год в Лондоне